Санта Флора има више значења:

 Санта Флора (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Флора (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику